Agentschap voor Natuur en Bos, een Vlaams overheidsorgaan voor natuurbeleid
 Anniston Regional Airport, een Amerikaanse luchthaven met IATA-code ANB
 Algemene Nederlandse Bouwbedrijfsbond, een voormalige Nederlandse vakbond
 Spoorlijn Ochsenzoll - Ulzburg Süd of Alsternordbahn (ANB), een spoorlijn in Duitsland
 Tombe ANB, een mogelijke locatie van het graf van farao Amenhotep I
 Nationale bijlage (ANB) bij Europese normen en richtlijnen voor de bouwwereld (Eurocodes)

Zie ook 
ABN (doorverwijspagina)